Колонија ел Калварио има више значења:

 Колонија ел Калварио (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ел Калварио (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику